Yarkand correspond à différentes appellations autour d'un fleuve et d'une aire géographique de la région autonome du Xinjiang.

 Yarkand (1759 — 1882) est une région historique sous la dynastie Qing.
 Yarkand, est un cours d'eau de la région.
 Xian de Yarkand, division administrative de la région autonome du Xinjiang.
 Yarkand, capitale de ce xian.
 Khanat de Yarkand (1514 — 1705), khanat dont la capitale était Yarkand.
 Cimetière royal du Khanat de Yarkand, situé à Yarkand.